Il doppio del torneo di tennis Knoll Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Laura-Ioana Andrei e Elena Bogdan che hanno battuto in finale Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková 611-7, 6-4, [10-8].

Teste di serie 

 Laura-Ioana Andrei /  Elena Bogdan (Campionesse)
 Kristina Barrois /  Laura Schaeder (semifinali)

 Irina Ramialison /  Laura Thorpe (primo turno)
 Tamara Čurović /  Anne Schaefer (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Knoll Open 2013